Il campionato di Serie D 1969-70 fu la ventesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Regolamento 
La normativa F.I.G.C. in vigore dalla stagione sportiva 1969-1970 stabiliva che, in caso di assegnazione di un titolo sportivo (promozione o retrocessione), alla fine del campionato si sarebbe dovuto:
 disputare una gara di spareggio in campo neutro in caso di attribuzione del primo posto in classifica;
 non disputare una gara di spareggio ma prendere in considerazione la differenza reti generale in caso di una o più società da classificare per stabilire una o più società retrocedente(i) in categoria inferiore.
Tutti i pari merito in cui non si doveva attribuire un titolo sportivo non sono da regolarsi con la differenza reti generale ovvero: tutte le altre squadre a pari punti vanno considerate classificate a pari merito con la posizione di classifica più alta senza considerare la differenza reti anche se i giornali la prendono in considerazione e la evidenziano.

Aggiornamenti 
 Nel luglio 1969, in seguito alla rinuncia dell'Arsenal Spezia, l'Associazione Sportiva Casale F.B.C. ex campionessa d'Italia, fu ammessa dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti (LNS) nel campionato di Serie D 1969-1970 nonostante l'avvenuta retrocessione in Promozione, per «indiscutibili meriti sportivi» a seguito della compilazione dei nuovi quadri stagionali FIGC.
 
Alla vigilia dell'inizio della stagione calcistica 1969-70, la società Parma Football Club si è ritirata definitivamente dalle competizioni, e la nuova società "Associazione Calcio Parmense", nata nel 1968 e che ha appena raggiunto la concittadina dopo essere stata promossa dalla prima serie regionale, acquista il titolo sportivo e alcuni giocatori del vecchio club, cambiando nome in Parma Associazione Calcio il 1º gennaio 1970.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone B

Classifica finale 
Il San Secondo è una società di San Secondo Parmense (PR).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione/Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Trento è stato promosso dopo aver vinto lo spareggio contro l'ex aequo Pordenone.

Risultati

Spareggio promozione

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone E

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione/Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone G

Classifica finale 
Il Sant'Agata era una società di Sant'Agata de' Goti (BN), il San Lucido dell'omonimo comune (CS), la Sessana di Sessa Aurunca (CE).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Turris è stata penalizzata con la sottrazione di 3 punti in classifica per illecito sportivo, il Campobasso 1 punto con Delibera federale del 18 febbraio 1970 (2 punti per il Savoia, poi condonati nell'agosto del 1970).

Girone H

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

L'Angolana è stata penalizzata con la sottrazione di 1 punto in classifica (delibera CAF del 18 aprile 1970).

Girone I

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Netina è poi stata riammessa.

Note 

Calcio nel 1969
Calcio nel 1970
1969